BDIC steht für:

 BDIC – Korporationsverband an deutschen Hochschulen (Bund Deutscher Ingenieur-Corporationen), ein deutscher Korporationsverband
 Beijing-Dublin International College
 La contemporaine (bis 2018: Bibliothèque de documentation internationale contemporaine), eine französische Bibliothek

Abkürzung